Кубок шести наций 2016 () — семнадцатый по счёту кубок шести наций и 122-й если считать вместе с Кубком домашних наций и Кубком пяти наций. Победителем турнира в 27-й раз в истории стала сборная Англии, которая, обыграв всех соперников, завоевала свой 13-й большой шлем. Деревянную ложку (приз худшей команде) получила сборная Италии, которая проиграла все пять матчей, в которых пропустила 29 попыток, побив свой собственный антирекорд 2000 и 2003 годов.

Участники 

* В последнем матче турнира против сборной Италии Уорбёртон покинул поле из-за подозрения на сотрясение мозга. В связи с травмой вице-капитана Алана Уин Джонса, капитанскую повязку получил Дэн Лидиэт.

Результаты

Таблица

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

5-я неделя

Статистика 

Бомбардиры по очкам

Бомбардиры по попыткам

Ссылки 
Официальный сайт турнира,,

Кубок шести наций
2016 год в регби